Åsens kapell kan syfta på:

 Åsens kapell, Dalarna
 Åsens kapell, Ångermanland